De rechtvaardige rechters (paneel), een schilderij van de gebroeders Van Eyck
De rechtvaardige rechters (televisieprogramma), een televisieprogramma op Canvas, naar het oorspronkelijke radioprogramma op VRT-Radio 1